Militära grader i Syrien visar tjänstegrader och gradbeteckningar i Syriens armé.

Grader och gradbeteckningar

Referenser
 Syrian Army field dress 2015-11-06.

 Alnader juridisk ordbok arabiska-svenska / svenska -arabiska

Syriens samhälle
Syriens militär
Syrien